Maria Teresa d'Àustria-Este (reina de Sardenya) (1759 - 1824).
 Maria Teresa d'Àustria-Este (comtessa de Chambord) (1817 - 1886).
 Maria Teresa d'Àustria-Este (reina de Baviera) (1849 - 1919).